Ореховатка — село на Украине.
 Ореховатка — река в Киеве.
 Ореховатка — деревня, Западнодвинский район Тверской области